Indonesië
 Tara Bintang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Humbang Hasundutan in de provincie Noord-Sumatra
 Tara Bintang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Humbang Hasundutan in de provincie Noord-Sumatra